Feuerteufel steht für:
 Brandstifter, siehe Brandstiftung
 Feuerteufel (Wirbel), Kleintrombe
 Feuerteufel (Wurst), Brühwurstsorte

Film und Fernsehen:
 Der Feuerteufel (1920), deutscher Western 
 Der Feuerteufel (1940), deutscher Spielfilm
 Der Feuerteufel (1984), US-amerikanischer Horrorfilm
 Der Feuerteufel – Flammen des Todes, deutsch-österreichischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1999 
 Feuerteufel, vierte Folge der Fernsehreihe Der Lissabon-Krimi, siehe Der Lissabon-Krimi #Folge 4 Feuerteufel
 Tatort: Feuerteufel, Tatort-Folge des NDR aus dem Jahr 2013